A Boyster, az osztrigafiú (angol cím: Boyster, francia cím: Molusco) 2014 és 2017 között futott brit–francia televíziós 2D-s számítógépes animációs vígjáték, amelyet Damien Barrau és Fabien Limousin rendezett. 

Egyesült Királyságban a Disney XD mutatta be 2014. június 16-án. Franciaországban a France 4 mutatta be 2016. február 8-án. Magyarországon a Disney Channel mutatta be 2015. november 14-án.

Ismertető

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

 
 Boyster, az osztrigafiú a tv.24.hu-n 
 

Francia számítógépes animációs sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A Disney XD saját gyártású műsorai
2014-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
2017-ben befejezett francia televíziós sorozatok
2014-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
2017-ben befejezett brit televíziós sorozatok